Гран-при Монако 2020 года (официально ) — отменённая автогонка, несостоявшийся седьмой этап оригинального календаря чемпионата мира Формулы-1 сезона 2020 года, который должен был пройти 24 мая 2020 года на городской трасса Монте-Карло в Монте-Карло, Монако. Это должен был быть 7-й этап сезона 2020 года, 78-й Гран-при Монако в истории — 67-й в рамках чемпионатов Формулы-1 и 78-й на городской трасса Монте-Карло.

Влияние пандемии COVID-19 на мировой спорт

Перенос гонки 
Из-за пандемии коронавирусной инфекции организаторы чемпионата Liberty Media, после консультаций с командами и промоутерами гран-при, следом за отменой Гран-при Австрии, а также отсрочками в проведении гонок в Бахрейне и Вьетнаме, отложили проведение гоночных уик-эндов в Нидерландах, Испании и Монако.

Отмена гонки 
В отличие от других отменённых Гран-при сезона  года, организаторы которых искали варианты переноса гонки на другое время, в том числе проведения Гран-при без зрителей, промоутеры Гран-при в Монако «Автомобильный клуб Монако» сразу приняли решение отменить уик-энд и не подвергать ни зрителей ни команды риску заражения. Не прошло и нескольких часов после известий о том, что гонки в Нидерландах, Испании и Монако, запланированные на май, переносятся на неопределённый срок, как пришли новости о том, что уик-энд Формулы-1 в Монте-Карло окончательно отменён и в сезоне  года не состоится.

Примечания

Ссылки 
 Автомобильный клуб Монако
 Официальный сайт Гран-при

Гран-при Монако
Спорт в Монако в 2020 году
Формула-1 в сезоне 2020
Май 2020 года
Отменённые соревнования по моторным видам спорта
Отменённые соревнования по моторным видам спорта из-за пандемии COVID-19
Спортивные соревнования, отменённые из-за пандемии COVID-19